Hedar kan syfta på:

 Hedar – ett landskap (eller ekologisk biotop) som är beväxt endast med låga växter, som buskar och gräs, se hed
 Josef Hedar (1894–1960), en svensk kyrkomusiker, tonsättare och musikforskare